Пустошка — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Чучковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Чучковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 86 км, до центра муниципального образования Чучкова — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Высокая, Иваново, Завражье, Павлово, Доялиха.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
 Пустошка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)